SkyDNS — российский облачный сервис контент-фильтрации. Работает как в бесплатном режиме, так и предлагает коммерческие решения для физических лиц, малого и среднего бизнеса, органов власти, образовательных учреждений, а также операторов связи.

Сервис позволяет самостоятельно выбирать целые категории сайтов для блокировки, задавать расписание работы во всемирной сети, получать детальную статистику об интернет-активности пользователей, а также предотвращать переходы на заражённые вирусами ресурсы.

Контент-фильтр работает на компьютерах, ноутбуках, планшетах, смартфонах, роутерах, интернет-шлюзах и прокси-серверах и совместим с операционными системами Windows, MacOs, Linux, Android и IOS.

Принцип работы 
Сервис SkyDNS — это облачная сеть DNS-серверов и поиска. Все они предоставляют единственный IP-адрес DNS-сервиса — 193.58.251.251. Он настраивается вместо DNS-сервера провайдера. После этого все DNS-запросы из сети пользователя уходят на сервер SkyDNS, который проверяет входит ли запрашиваемый ресурс в запрещённую категорию или нет. Если входит — возвращается IP-адрес страницы блокировки, вместо реального IP-адреса сайта. 

Работа сервиса обеспечивается распределенной сетью серверов в России и за рубежом. Для отказоустойчивости и единства работы они объединены протоколом BGP Anycast. Если один сервер будет не доступен, то запросы будут автоматически направлены на другой ближайший к пользователю DNS сервер облака.

В настоящее время сервера фильтрации SkyDNS ежесуточно обслуживают около 1 миллиарда запросов и блокируют 100 млн обращений к опасным ресурсам.

Сервис не поддерживает DNSSEC.

Функциональные возможности 
SkyDNS предлагает решения для бизнеса, органов власти, образовательных учреждений, операторов связи, а также физических лиц. У каждого сервиса есть свои особенности. Но их объединяет ряд одинаковых функций:

 Управление доступом в интернет по собственной базе интернет-ресурсов. База содержит более 107 млн. сайтов, каждый из которых отнесён к одной из 60-ти категорий. Любую из них можно заблокировать: социальные сети, сайты для взрослых, торрент-трекеры и так далее.

 Работа по «чёрному» и «белому» спискам.  Сервис позволяет создавать собственные списки сайтов, доступ к которым будет всегда разрешен или запрещен. «Черный» список помогает блокировать конкретные сайты, «белый» — открывать только заданные ресурсы.
 Сбор детальной статистики.  Контент-фильтр собирает детальную статистику об интернет-активности пользователей сети. Его не удастся обмануть при помощи очистки истории браузера или работы в режиме «инкогнито».
 Настройка расписания работы во всемирной сети.  Сервис позволяет задавать разные правила фильтрации сайтов по времени суток. При необходимости помогает ограничивать работу самого интернета.
 Поддержка нескольких профилей фильтрации.  Сервис позволяет создавать несколько профилей фильтрации на одном компьютере для разных пользователей: родители и дети, преподаватели и ученики, сотрудники различных отделов. 
 Централизованное управление.  Фильтр централизованно управляется через web-интерфейс или через специальную программу SkyDNS Агент.
 Безопасный поиск.  Специальный сервис, позволяющий выполнить принудительное перенаправление со всех поисковых систем на встроенный безопасный поиск SkyDNS.
 Блокировка интернет-рекламы.  SkyDNS блокирует большинство видов онлайн-рекламы: баннеры, видео- и аудио-рекламу, а также «всплывающие окна». 
 Настройка страницы блокировки.  Предусмотрено 5 вариантов оформления, включая стилизацию под неработающий сайт.
 Защита от интернет-угроз.  Автоматическая система выявления вредоносных ресурсов SkyDNS защищает сеть от многочисленных интернет-угроз: вирусных и фишинговых сайтов, ботнетов и криптомайнинговых атак. 
 Защита паролем.  Доступ к настройкам и выключению фильтрации защищён паролем учетной записи, поэтому никто кроме администратора не сможет выключить сервис.

Решения для образовательных учреждений 

SkyDNS предлагает два сервиса для защиты учащихся от запрещенного контента: SkyDNS.Школа и SkyDNS.Школа Z. Решения предназначены для школ, колледжей, техникумов, ВУЗов, спортивных комплексов, секций, сетей библиотек, организаций дополнительного образования, детских оздоровительных лагерей и воспитательных колоний.

SkyDNS.Школа и SkyDNS.Школа Z соответствуют требованиям федеральных законов 139-ФЗ, 436-ФЗ, 114-ФЗ, а также «Методическим рекомендациям Министерства образования и науки по блокировке запрещённых ресурсов в образовательных учреждениях». А так как системы контентной фильтрации не работают с персональными данными, ФСТЭК и Министерство образования и науки РФ не требуют их сертификации.

Сервисы содержат специальный «белый» список сайтов. Он состоит из 81 000 вручную проверенных образовательных интернет-ресурсов. Они всегда доступны для посещения, вне зависимости от того, в каком режиме работает фильтр.

Решения помогают соблюдать требования законодательства по ограничению доступа к ресурсам, несовместимым с образовательными целями и защите детей от запрещённого контента. Это позволяет учреждениям проходить проверки прокуратуры и Рособрнадзора без нареканий, штрафов и вызовов в суд.

Между собой сервисы отличаются комплектом поставки и числом защищаемых устройств:

 SkyDNS.Школа. Предназначен для заведений с парком от 5 компьютеров до 200 и более устройств.

 Комплект SkyDNS.Школа Z. Включает в себя фильтр с интернет-центром Keenetic Lite и специальным тарифом. Подойдёт заведениям с парком до 50-60 компьютеров.

Решения для бизнеса и органов власти 

SkyDNS предлагает три сервиса для управления, защиты и мониторинга корпоративных сетей: SkyDNS.Бизнес Z, SkyDNS.Бизнес и SkyDNS.Бизнес+. Решения предназначены для малого и среднего бизнеса, а также для органов государственной и муниципальной власти.

Сервисы помогают бизнесменам и руководителям ведомств пресекать нецелевую интернет-активность сотрудников и защищать корпоративные данные от многочисленных интернет-угроз.

Кроме того, SkyDNS.Бизнес Z, SkyDNS.Бизнес и SkyDNS.Бизнес+ позволяют:

 Защищать устройств за пределами корпоративной сети. Программа SkyDNS Агент даёт возможность контролировать сотрудников, которые используют рабочие девайсы дома или в командировке.

 Осуществлять фильтрацию за NAT. Сервис позволяет привязывать разные профили фильтрации к различным устройствам, находящимся в сетях с трансляцией сетевых адресов.

 Поддерживать ресурсы Active Directory. Специальная версия программы SkyDNS Агент позволяет фильтровать интернет сайты и легко получать доступ к локальным ресурсам в домене Microsoft Active Directory.

Между собой решения отличаются комплектом поставки и числом защищаемых устройств:

 SkyDNS.Бизнес. Разработан для компаний с любым количеством компьютеров или других устройств.

 SkyDNS.Бизнес+. Подойдёт компаниям с сетью удалённых филиалов, объединённых в единую систему за счёт облачных сервисов или Wi-Fi. 
 Комплект SkyDNS.Бизнес Z. Включает в себя специальный тариф контент-фильтра SkyDNS и роутер Keenetic Lite с модулем контент-фильтрации. Подойдет организациям с парком до 50 компьютеров.

Решения для защиты публичных точек Wi-Fi 

SkyDNS предлагает два сервиса для фильтрации доступа к экстремистскому и недетскому контенту: SkyDNS.Wi-Fi и Wi-Fi+. Решения предназначены для владельцев точек публичного доступа Wi-Fi.

Между собой решения отличаются числом защищаемых хотспотов:

 SkyDNS.Wi-Fi. Подойдёт для фильтрации небольшого числа точек публичного доступа в кафе, магазинах, кинотеатрах, салонах, ресторанах и небольших офисах.

 Wi-Fi+. Предназначен для крупных Wi-Fi сетей и сетевых заведений. Подойдёт для организаций с более чем 20 хотспотами: гостиниц, домов отдыха, больниц, торговых центров, вокзалов, стадионов и общественного транспорта.

Сервисы 
SkyDNS предлагает решения контент-фильтрации для пользователей и предприятий, такие как анти-фишинговый фильтр, блокировку доменов по 60 категориям сайтов (разделенных на белые сайты, чёрные сайты, сайты для взрослых, пожиратели трафика, пожиратели времени и т. д.), поддержку индивидуальных белых и черных списков сайтов.

Кроме того SkyDNS предлагает собой альтернативу использования DNS сервера, предлагаемого провайдерами. Размещение серверов компании в крупных узловых точках магистральных каналов Интернет в России и использование большого кэша доменных имен приводит к тому, что SkyDNS, как правило, выполняет запросы гораздо быстрее, тем самым увеличивая скорость открытия страницы. Результаты DNS запросов некоторое время кэшируются в операционной системе и/или приложениях, так что эта скорость может быть заметна не при каждом запросе, а только при тех запросах, которые не кэшированы.

Для платформы Windows предоставляется приложение SkyDNS Agent. Приложение производит настройку сетевого подключения для работы со SkyDNS, предлагает полное управление настройками контент-фильтрации, позволяет задавать различные настройки фильтрации для различных пользователей компьютера.

Для образовательных учреждений и библиотек предлагается расширенная версия контент-фильтра, соответствующая требованиям российского законодательства по защите детей от вредной информации и противодействию экстремизму.

Для операторов связи компания предлагает набор продуктов для предоставления услуг контент-фильтрации абонентам и выполнения требований российского закона 149-ФЗ (реестр запрещённых сайтов):
 SkyDNS ISP Kit (не поддерживается)
 SkyDNS Zapret ISP
 SkyDNS Cloud ISP
SkyDNS ISP Go (обновленное решение ISP Kit)

В 2012 году сервис представил свою систему безопасного поиска, производящего фильтрацию поисковых запросов и выдачи от информации вредной для детей, а именно порнографии, пропаганды наркотиков и суицидов, экстремизма, нецензурной лексики.

В 2013 году была произведена интеграция сервиса контент-фильтрации в интернет-центры Keenetic.

См. также 
 Динамический DNS
 Альтернативные корневые серверы DNS
 OpenDNS — альтернативный DNS сервер.
 Google Public DNS — экспериментальный альтернативный DNS-сервер.
 PhishTank — сервис, направленный на борьбу с фишингом (Ответвление от OpenDNS).
 Интернет Контроль Сервер — интернет-шлюз с интегрированным модулем фильтрации через SkyDNS.
 Антипремия Рунета. SkyDNS победитель антипремии в 2011 году в категории Безопасный рулет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт SkyDNS
 Поисковая система SkyDNS
  ZyXEL, «Яндекс» и SkyDNS представили свою версию «безопасного интернета»

Поисковые системы
DNS-сервисы